Spreewaldbahnhof ist eine Bezeichnung für mehrere Bahnhöfe der Spreewaldbahn im Südosten von Brandenburg:

 Bahnhof Burg (Spreewald), ehemaliger Bahnhof in Burg-Dorf
 Cottbus Spreewaldbahnhof, ehemaliger Bahnhof in Cottbus
 Spreewaldbahnhof Goyatz, ehemaliger Bahnhof in Goyatz
 Bahnhof Straupitz, ehemaliger Bahnhof in Straupitz (Spreewald)
 Lieberose Spreewaldbahnhof, auch Lieberose Anschlussbahnhof, ehemaliger Bahnhof in Jamlitz, siehe Bahnhof Jamlitz